Ахмед Борисович Алиев (7 января 1966, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионатов РСФСР и СССР.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1982 году в Махачкале под руководством тренера Джамалутдина Асхабова. В 1990 году в Екатеринбурге стал серебряным призером чемпионата СССР по каратэ, в 1991 году
в Ростове-на-Дону стал бронзовым призёром чемпионата СССР по каратэ. Чемпион Кубка СНГ по каратэ 1992 год.

Спортивные достижения 
 Чемпионат РСФСР по каратэ 1990 - ;
 Чемпионат СССР по каратэ 1990 - ;
 Чемпионат СССР по каратэ 1991 — ;
 Чемпионат СССР по каратэ Окинава Годзю-Рю - ;
 Кубок СНГ по каратэ 1992 - ;

Личная жизнь 
В 1983 году окончил среднюю школу в Махачкале и поступил на строительный факультет ДГТИ. С 1984 по 1986 проходил срочную служба в рядах Советской Армии. В 1990 году с красным дипломом окончил строительный факультет ДГПИ. С 1998 по 2001 годы обучался в аспирантуре РАГС при Президенте РФ в Москве. Кандидат экономических наук.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты СССР
Каратисты России